Lêucade (ilha) — uma das ilhas jônicas
 Lêucade (cidade) — capital da ilha de Lêucade
 Leucas — gênero botânico

Desambiguações de topônimos